Талышинский — фамилия.

Известные носители 
 
 Талышинский, Рашид Рустам оглы (1928—1988) — доктор медицинских наук, профессор.

Талышинская 
 Талышинская, Виктория Валерьевна (род. 1977) — российская певица.
  (1909—1967) — оперная певица, заслуженная артистка Азербайджанской ССР.

Примечания